In 1986 werd het 85ste Campeonato Paulista gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 23 februari tot 3 december. Inter de Limeira werd kampioen, het was de eerste keer dat een club van buiten São Paulo of Santos kampioen werd. Opmerkelijk was dat Santos het eerst toernooi won en laatste werd in het tweede toernooi.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand

Knock-outfase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista